Darling River steht für:

 Darling River, Fluss in Australien
 Darling River (Pet River), Nebenfluss des Pet River in Tasmanien, Australien.

 Darling River (Roman), Roman von Sara Stridsberg aus dem Jahr 2010